

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot tacana est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces, notamment la dicotylédone Begonia tacana et l'amphibien Rhinella tacana.

Sciences humaines et sociales 
 Les Tacana sont une ethnie amérindienne, numériquement parmi les plus importantes de l'Amazonie bolivienne.
 Le tacana est une langue tacanane, parlée dans le département de La Paz (Bolivie) par les Tacana.

Toponyme 

 Tacaná, une ville du département de San Marcos (Guatemala ;
 le volcan Tacaná, un stratovolcan situé à la frontière entre le département de San Marcos au Guatemala et l'État du Chiapas au Mexique, à proximité de la ville ci-dessus ;
 la , au Chiapas (Mexique) autour du volcan ci-dessus.

Épithète spécifique